Broad Street Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Broad Street Commercial Historic District (Winder, Georgia), NRHP-ID: 84000884
 Broad Street Commercial Historic District (Richmond, Virginia), NRHP-ID: 87000611